Harrie Schoenmakers (Eindhoven) - wielrenner geboren in Eindhoven
 Harry Schoenmakers (Blerick) - wielrenner geboren in Blerick